Villaquirán de los Infantes kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villaquirán de los Infantes (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 
 Villaquirán de los Infantes (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 

Robotskapade Spanienförgreningar